Duffe oder Duffé ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Marie Duffé (* 1951), französischer römisch-katholischer Geistlicher
 Helmut Duffe (1948–2016), deutscher evangelischer Kirchenmusiker und Komponist